Termenul „Graf” se poate referi la:

Graf o pereche ordonată de mulțimi.
Graf (titlu nobiliar), din limba germană „Graf”: „Conte”.

Nume de familie
 Carl Graf (1892-1947), pictor american
 Christian Ernst Graf (1723–1804), compozitor german
 Conrad Graf (1782–1851), constructor german de piane
 David Graf (1950-2001), actor american
 Dominik Graf (n. 1952), regizor german
 Friedrich Hartmann Graf (1727–1795), compozitor german
 Johann Graf (c. 1684–1750), compozitor german
 Oskar Maria Graf (1894–1967), scriitor german
 Roger Graf (n. 1958), scriitor elvețian
 Steffi Graf (n. 1969), jucătoare de tenis germană
 Stephanie Graf (n. 1973), atletă austriacă
 Willi Graf (1918–1943), militant în rezistența germană a făcut parte din organizația Weiße Rose